Fuji se poate referi la:

 Muntele Fuji, un vulcan stins din Japonia.
 Municipiul Fuji, o localitate în Japonia, în prefectura Shizuoka.
 Fuji Heavy Industries, grup industrial japonez.
 Circuitul Internațional Fuji, circuit de curse auto din Japonia.